

Cinema 
 L'onda (Die Welle) – film del 2008 diretto da Dennis Gansel

Geografia 
 Welle – località del comune di Denderleeuw (Belgio)
 Welle – comune della Bassa Sassonia (Germania)

Persone 
 John P. Welle – professore universitario e traduttore statunitense